Cros puede referirse a: 

 Cros, comuna de Gard (Francia).
 Cros, comuna de Puy-de-Dôme (Francia).
 Cros, empresa española del sector químico-industrial que existió entre 1904 y 1989.
 CROS, Core of an RPG Open System, sistema de desarrollo de juegos.
 Charles Cros (1842-1888), poeta e inventor francés.
 Antoine Hippolyte Cros (1833-1903), hermano del anterior, fue el tercer Rey de Araucanía y la Patagonia.